Сэра:

 Сэра — монастырь в Тибете.
 «Сэра» — альбом певца Валерия Меладзе.
 Сера (Сэра) — уезд в Японии в префектуре Хиросима.
 Сера (Сэра) — посёлок в Японии.
 Сара (Сэра) — женское имя.

См. также 
 Сера (значения) (раздел)